Across the Sea – cortometraggio del 1929 prodotto dalla Fox Film Corporation
Across the Sea – documentario del 1933 prodotto dalla Brown-Nagel Productions
Across the Sea – cortometraggio del 1997 diretto da Vlas Parlapanides
Across the Sea – film del 2014 diretto da Nisan Dag, Esra Saydam